Столыпина — женская форма фамилии . Столыпина, Елизавета Алексеевна (более известна под фамилией Арсеньева; 1773—1845) — бабушка Михаила Юрьевича Лермонтова со стороны матери.
 Столыпина, Мария Аркадьевна (1819—1889) — гофмейстерина, статс-дама; внучка адмирала графа Н. С. Мордвинова.
 Столыпина, Наталья Афанасьевна (более известна под фамилией Шереметева; 1834—1905) — русская благотворительница, общественная деятельница.
 Столыпина, Ольга Борисовна (урождённая Не́йдгардт; 1859—1944) — супруга премьер-министра П. А. Столыпина, фрейлина, благотворительница, кавалерственная дама ордена Святой Екатерины.